Copernicus steht für

 Nikolaus Kopernikus, den Astronomen, in der lateinischen Namensform
 Copernicus-Vereinigung für Geschichte und Landeskunde Westpreußens e. V.
 Copernicus (Mondkrater), einen Mondkrater und sein Strahlensystem
 Copernicus (Stern), ein Doppelsternsystem
 (1322) Coppernicus, Asteroid des Hauptgürtels
 Orbiting Astronomical Observatory 3 (Copernicus Observatory), ein Weltraumteleskop
 Copernicus Gesellschaft e. V., 1988 in Göttingen gegründet von MPI-Wissenschaftlern
 Copernicus (Webseite), E-Learning-Plattform der Provinz Bozen – Südtirol, siehe Südtiroler Bürgernetz
 Copernicus Publications, ein wissenschaftlicher Open-Access-Verlag
 Copernicus (Erdbeobachtungsprogramm) ist ein Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union
 Copernicus (Film), deutsch-polnische Co-Produktion von Czeslaw und Ewa Petelski
 Grube Copernicus, Bergwerk
 Copernicus (Schiff), ein Schiff der Unity Line

Siehe auch:
 Kopernikus (Begriffsklärung)
 Coppernicus